Mendelsson ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Mendelsson (* 1931), Zeitzeugin der Judenverfolgung

Siehe auch:
 Mendelssohn
 Mendelsohn
 Mendelson
 Mandelson, die anglisierte Namensform